Суперкубок Польщі з футболу 2017  — 26-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 липня 2017 року між чемпіоном Польщі Легія (Варшава) та володарем кубка Польщі Арка (Гдиня).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2017
Польща
Події 7 липня
Липень 2017
2017 у польському спорті